Сёрланн ():

 Сёрланн — Южная Норвегия
 Сёрланн — норвежский корабль-парусник